Zuckerbäcker steht für:
 Zuckerbäcker, Beruf, siehe Konditorei
 Zuckerbäckerstil, abwertend verschiedene Baustile
 die Bündner bzw. Engadiner Zuckerbäcker